|-
|(16751)||1996 QG1|| align=right|14,9|| align=right|2,466|| align=right|0,214|| align=right|1,04|| align=right|3,872||MBA||18. avgust 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16752)||1996 QP1|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,241|| align=right|2,70|| align=right|3,755||MBA||22. avgust 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16753)||1996 QS1|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|5,31|| align=right|3,719||MBA||21. avgust 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(16754)||1996 RW|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,203|| align=right|2,11|| align=right|4,173||MBA||10. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|16755 Cayley||1996 RE1|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,269|| align=right|4,65|| align=right|4,165||MBA||9. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16756)||1996 RQ11|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|1,70|| align=right|4,169||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16757 Luoxiahong||1996 SC6|| align=right|13,9|| align=right|2,796|| align=right|0,036|| align=right|5,87|| align=right|4,675||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16758)||1996 TR1|| align=right|13,8|| align=right|2,747|| align=right|0,053|| align=right|5,08|| align=right|4,553||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16759 Furuyama||1996 TJ7|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,163|| align=right|4,48|| align=right|4,540||MBA||10. oktober 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(16760)||1996 TY7|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,267|| align=right|6,93|| align=right|4,184||MBA||11. oktober 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|16761 Hertz||1996 TE8|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,183|| align=right|12,25|| align=right|4,347||MBA||3. oktober 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(16762)||1996 TK10|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,149|| align=right|5,63|| align=right|3,621||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16763)||1996 TG12|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,076|| align=right|10,26|| align=right|4,224||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16764)||1996 TV14|| align=right|14,2|| align=right|2,870|| align=right|0,066|| align=right|1,50|| align=right|4,861||MBA||9. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|16765 Agnesi||1996 UA|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,112|| align=right|12,26|| align=right|4,252||MBA||16. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|16766 Righi||1996 UP|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,122|| align=right|9,53|| align=right|4,614||MBA||18. oktober 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(16767)||1996 US|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,263|| align=right|5,22|| align=right|4,193||MBA||16. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16768)||1996 UA1|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,135|| align=right|16,52|| align=right|5,320||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16769)||1996 UN1|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|13,40|| align=right|4,202||MBA||29. oktober 1996||Toyama||M. Aoki
|-
|(16770)||1996 UD3|| align=right|13,8|| align=right|2,750|| align=right|0,007|| align=right|4,82|| align=right|4,559||MBA||30. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(16771)||1996 UQ3|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|11,41|| align=right|4,375||MBA||19. oktober 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(16772)||1996 UC4|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,083|| align=right|3,71|| align=right|4,376||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16773)||1996 VO1|| align=right|12,6|| align=right|2,592|| align=right|0,179|| align=right|14,13|| align=right|4,173||MBA||6. november 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16774)||1996 VP1|| align=right|12,9|| align=right|2,646|| align=right|0,291|| align=right|13,38|| align=right|4,304||MBA||6. november 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16775)||1996 VB6|| align=right|13,6|| align=right|2,888|| align=right|0,060|| align=right|3,09|| align=right|4,908||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16776)||1996 VA8|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,247|| align=right|4,87|| align=right|4,261||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16777)||1996 VD29|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,189|| align=right|1,60|| align=right|5,315||MBA||13. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16778)||1996 WU1|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,055|| align=right|10,41|| align=right|5,413||MBA||30. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16779)||1996 WH2|| align=right|13,0|| align=right|2,686|| align=right|0,199|| align=right|11,96|| align=right|4,401||MBA||30. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(16780)||1996 XT1|| align=right|14,1|| align=right|2,876|| align=right|0,082|| align=right|3,23|| align=right|4,878||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16781 Renčín||1996 XU18|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,152|| align=right|2,44|| align=right|5,626||MBA||12. december 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(16782)||1996 XC19|| align=right|14,0|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|9,90|| align=right|5,227||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16783 Bychkov||1996 XY25|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,176|| align=right|13,73|| align=right|4,263||MBA||14. december 1996||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(16784)||1996 YD2|| align=right|12,5|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|12,23|| align=right|5,280||MBA||22. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16785)||1997 AL1|| align=right|11,7|| align=right|3,161|| align=right|0,093|| align=right|18,38|| align=right|5,620||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16786)||1997 AT1|| align=right|11,8|| align=right|3,172|| align=right|0,108|| align=right|12,63|| align=right|5,647||MBA||2. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16787)||1997 AZ1|| align=right|13,0|| align=right|3,192|| align=right|0,113|| align=right|5,92|| align=right|5,702||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16788)||1997 AR2|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,140|| align=right|2,37|| align=right|5,649||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16789)||1997 AU3|| align=right|13,4|| align=right|2,932|| align=right|0,150|| align=right|10,31|| align=right|5,019||MBA||3. januar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(16790)||1997 AZ4|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|3,01|| align=right|4,470||MBA||2. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16791)||1997 AR5|| align=right|12,9|| align=right|2,928|| align=right|0,203|| align=right|14,31|| align=right|5,011||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16792)||1997 AK13|| align=right|12,5|| align=right|3,160|| align=right|0,164|| align=right|13,44|| align=right|5,617||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16793)||1997 AA18|| align=right|12,5|| align=right|3,038|| align=right|0,088|| align=right|11,13|| align=right|5,295||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16794 Cucullia||1997 CQ1|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,165|| align=right|19,18|| align=right|5,774||MBA||2. februar 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(16795)||1997 CA3|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|5,607||MBA||3. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16796)||1997 CY16|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,133|| align=right|10,43|| align=right|5,647||MBA||6. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|16797 Wilkerson||1997 CA17|| align=right|13,4|| align=right|3,197|| align=right|0,151|| align=right|7,84|| align=right|5,717||MBA||7. februar 1997||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(16798)||1997 EL50|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|7,49|| align=right|3,612||MBA||5. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16799)||1997 JU7|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,180|| align=right|14,46|| align=right|3,684||MBA||3. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16800)||1997 JQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|2,23|| align=right|3,335||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|16801 Petřínpragensis||1997 SC2|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|3,795||MBA||23. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|16802 Rainer||1997 SP3|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,219|| align=right|7,32|| align=right|3,585||MBA||25. september 1997||Davidschlag||E. Meyer
|-
|(16803)||1997 SU10|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,158|| align=right|3,36|| align=right|3,360||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16804 Bonini||1997 SX15|| align=right|13,1|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|10,43|| align=right|3,781||MBA||27. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16805)||1997 SE16|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,084|| align=right|4,13|| align=right|3,564||MBA||27. september 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(16806)||1997 SB34|| align=right|14,0|| align=right|2,170|| align=right|0,165|| align=right|5,52|| align=right|3,197||MBA||17. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16807 Terasako||1997 TW25|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,105|| align=right|4,32|| align=right|3,442||MBA||12. oktober 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(16808)||1997 TV26|| align=right|14,2|| align=right|2,459|| align=right|0,149|| align=right|1,95|| align=right|3,854||MBA||8. oktober 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|16809 Galápagos||1997 US|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,061|| align=right|8,61|| align=right|4,302||MBA||21. oktober 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|16810 Pavelaleksandrov||1997 UY2|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,239|| align=right|10,44|| align=right|3,508||MBA||25. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16811)||1997 UP3|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,038|| align=right|2,52|| align=right|3,715||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16812)||1997 UQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|1,55|| align=right|3,770||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16813)||1997 UT6|| align=right|14,3|| align=right|2,184|| align=right|0,134|| align=right|3,08|| align=right|3,226||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16814)||1997 UY8|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,205|| align=right|5,14|| align=right|3,275||MBA||29. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16815)||1997 UA9|| align=right|12,6|| align=right|2,560|| align=right|0,022|| align=right|11,07|| align=right|4,095||MBA||29. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16816)||1997 UF9|| align=right|16,2|| align=right|1,443|| align=right|0,605|| align=right|25,90|| align=right|1,733||APL||29. oktober 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16817 Onderlička||1997 UU10|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|4,03|| align=right|3,790||MBA||30. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16818)||1997 UL24|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,132|| align=right|14,18|| align=right|4,201||MBA||28. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16819)||1997 VW|| align=right|13,2|| align=right|2,680|| align=right|0,110|| align=right|10,91|| align=right|4,387||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16820)||1997 VA3|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,089|| align=right|2,87|| align=right|3,417||MBA||6. november 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(16821)||1997 VZ4|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,194|| align=right|6,32|| align=right|3,418||MBA||5. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16822)||1997 VA5|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,170|| align=right|6,71|| align=right|3,479||MBA||5. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16823)||1997 VE6|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,132|| align=right|1,13|| align=right|3,610||MBA||9. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16824)||1997 VA8|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,104|| align=right|7,85|| align=right|3,616||MBA||6. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16825)||1997 VC8|| align=right|14,5|| align=right|2,472|| align=right|0,031|| align=right|2,74|| align=right|3,885||MBA||6. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16826)||1997 WA2|| align=right|14,7|| align=right|2,287|| align=right|0,123|| align=right|3,59|| align=right|3,458||MBA||19. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16827)||1997 WD2|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,276|| align=right|6,24|| align=right|3,577||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16828)||1997 WR2|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,049|| align=right|1,44|| align=right|3,435||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16829)||1997 WG7|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,169|| align=right|5,69|| align=right|3,295||MBA||24. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16830)||1997 WQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,191|| align=right|0,125|| align=right|1,61|| align=right|3,242||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16831)||1997 WM21|| align=right|13,5|| align=right|2,244|| align=right|0,148|| align=right|5,65|| align=right|3,361||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16832)||1997 WR21|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,167|| align=right|4,63|| align=right|3,413||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16833)||1997 WX21|| align=right|12,1|| align=right|2,703|| align=right|0,129|| align=right|12,81|| align=right|4,444||MBA||19. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16834)||1997 WU22|| align=right|15,7|| align=right|1,468|| align=right|0,443|| align=right|15,99|| align=right|1,779||APL||30. november 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(16835)||1997 WT34|| align=right|14,3|| align=right|2,352|| align=right|0,239|| align=right|3,51|| align=right|3,606||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16836)||1997 WG36|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|1,77|| align=right|3,793||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16837)||1997 WM39|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,140|| align=right|3,12|| align=right|3,714||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16838)||1997 WT39|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,180|| align=right|6,63|| align=right|5,363||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16839)||1997 WT41|| align=right|13,3|| align=right|2,838|| align=right|0,027|| align=right|2,12|| align=right|4,780||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16840)||1997 WT44|| align=right|14,2|| align=right|2,840|| align=right|0,168|| align=right|1,27|| align=right|4,785||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16841)||1997 WY49|| align=right|14,5|| align=right|2,451|| align=right|0,104|| align=right|2,87|| align=right|3,837||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16842)||1997 XS3|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,183|| align=right|5,45|| align=right|5,645||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16843)||1997 XX3|| align=right|12,3|| align=right|3,951|| align=right|0,186|| align=right|5,37|| align=right|7,852||HLD||4. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16844)||1997 XY3|| align=right|13,8|| align=right|2,797|| align=right|0,030|| align=right|5,21|| align=right|4,677||MBA||4. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16845)||1997 XA9|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,069|| align=right|3,00|| align=right|4,940||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16846)||1997 XA10|| align=right|13,6|| align=right|2,686|| align=right|0,137|| align=right|3,11|| align=right|4,402||MBA||5. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16847 Sanpoloamosciano||1997 XK10|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,183|| align=right|14,95|| align=right|4,174||MBA||8. december 1997||San Polo a Moscian||M. Mannucci; N. Montigiani
|-
|(16848)||1997 XN12|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,198|| align=right|4,24|| align=right|3,483||MBA||4. december 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16849)||1997 YV|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,214|| align=right|2,39|| align=right|3,665||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16850)||1997 YS1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,122|| align=right|7,19|| align=right|3,752||MBA||20. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16851)||1997 YU1|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,365|| align=right|20,77|| align=right|3,479||MBA||21. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16852 Nuredduna||1997 YP2|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,187|| align=right|4,13|| align=right|3,398||MBA||21. december 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(16853)||1997 YV2|| align=right|13,3|| align=right|3,097|| align=right|0,125|| align=right|2,20|| align=right|5,450||MBA||21. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16854)||1997 YL3|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|8,38|| align=right|4,101||MBA||20. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16855)||1997 YN7|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,128|| align=right|15,59|| align=right|4,196||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16856 Banach||1997 YE8|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,164|| align=right|7,31|| align=right|3,798||MBA||28. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|16857 Goodall||1997 YZ8|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|5,65|| align=right|3,797||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(16858)||1997 YG10|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,137|| align=right|3,65|| align=right|4,139||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16859)||1997 YJ10|| align=right|13,3|| align=right|2,567|| align=right|0,127|| align=right|10,65|| align=right|4,111||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16860)||1997 YT10|| align=right|13,8|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|8,57|| align=right|4,635||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16861 Lipovetsky||1997 YZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,085|| align=right|9,15|| align=right|4,239||MBA||27. december 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(16862)||1997 YM14|| align=right|14,7|| align=right|2,435|| align=right|0,101|| align=right|8,22|| align=right|3,798||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16863)||1997 YJ16|| align=right|13,6|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|8,92|| align=right|3,500||MBA||31. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16864)||1998 AL|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|5,62|| align=right|3,668||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16865)||1998 AQ|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,140|| align=right|22,78|| align=right|5,646||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16866)||1998 AR|| align=right|13,4|| align=right|2,391|| align=right|0,099|| align=right|4,03|| align=right|3,697||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16867)||1998 AX|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,107|| align=right|6,01|| align=right|3,715||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16868)||1998 AK8|| align=right|16,5|| align=right|1,798|| align=right|0,182|| align=right|48,23|| align=right|2,411||MBA||9. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16869)||1998 AV8|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,316||MBA||10. januar 1998||Modra||A. Galád
|-
|(16870)||1998 BB|| align=right|14,3|| align=right|2,300|| align=right|0,153|| align=right|3,58|| align=right|3,488||MBA||16. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16871)||1998 BD|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,177|| align=right|5,31|| align=right|3,408||MBA||16. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16872)||1998 BZ|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|7,89|| align=right|3,605||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16873)||1998 BO1|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,097|| align=right|5,31|| align=right|3,588||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16874 Kurtwahl||1998 BK2|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|3,461||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16875)||1998 BD4|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,161|| align=right|12,23|| align=right|4,192||MBA||20. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16876)||1998 BV6|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,044|| align=right|10,38|| align=right|5,640||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16877)||1998 BW6|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,123|| align=right|1,31|| align=right|5,338||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16878 Tombickler||1998 BL9|| align=right|13,1|| align=right|2,679|| align=right|0,192|| align=right|11,96|| align=right|4,385||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|16879 Campai||1998 BH10|| align=right|13,6|| align=right|2,760|| align=right|0,023|| align=right|7,12|| align=right|4,584||MBA||24. januar 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(16880)||1998 BW11|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,236|| align=right|3,44|| align=right|3,647||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16881)||1998 BH12|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,106|| align=right|15,57|| align=right|4,131||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16882)||1998 BO13|| align=right|13,7|| align=right|3,309|| align=right|0,193|| align=right|00,55|| align=right|6,018||MBA||24. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16883)||1998 BA20|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,073|| align=right|00,24|| align=right|4,676||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16884)||1998 BL25|| align=right|13,9|| align=right|2,793|| align=right|0,051|| align=right|4,26|| align=right|4,668||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16885)||1998 BX25|| align=right|13,3|| align=right|2,890|| align=right|0,079|| align=right|11,62|| align=right|4,912||MBA||25. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16886)||1998 BC26|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|8,70|| align=right|3,752||MBA||29. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16887 Blouke||1998 BE26|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,111|| align=right|10,56|| align=right|5,138||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|16888 Michaelbarber||1998 BM26|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,179|| align=right|13,75|| align=right|4,146||MBA||29. januar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16889)||1998 BD27|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,112|| align=right|2,06|| align=right|5,778||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16890)||1998 BJ33|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,030|| align=right|13,98|| align=right|4,116||MBA||29. januar 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(16891)||1998 BQ45|| align=right|13,8|| align=right|2,721|| align=right|0,107|| align=right|9,97|| align=right|4,487||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|16892 Vaissière||1998 DN1|| align=right|12,9|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|2,30|| align=right|5,490||MBA||17. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(16893)||1998 DS3|| align=right|13,0|| align=right|3,015|| align=right|0,081|| align=right|10,70|| align=right|5,235||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16894)||1998 DP9|| align=right|13,5|| align=right|2,981|| align=right|0,055|| align=right|11,43|| align=right|5,145||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16895)||1998 DQ9|| align=right|12,5|| align=right|3,012|| align=right|0,082|| align=right|11,12|| align=right|5,227||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16896)||1998 DS9|| align=right|13,4|| align=right|2,364|| align=right|0,194|| align=right|24,31|| align=right|3,634||MBA||20. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16897)||1998 DH10|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,145|| align=right|9,46|| align=right|5,320||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16898)||1998 DJ10|| align=right|13,8|| align=right|2,897|| align=right|0,195|| align=right|2,03|| align=right|4,931||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16899)||1998 DK10|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,123|| align=right|9,19|| align=right|4,570||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|16900 Lozère||1998 DQ13|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,112|| align=right|2,49|| align=right|5,297||MBA||27. februar 1998||Pises||Pises
|-
|16901 Johnbrooks||1998 DJ14|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,105|| align=right|14,34|| align=right|4,298||MBA||23. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16902)||1998 DT14|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,041|| align=right|10,90|| align=right|4,090||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16903)||1998 DD15|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,256|| align=right|11,38|| align=right|4,211||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16904)||1998 DQ15|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,090|| align=right|9,33|| align=right|5,553||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16905)||1998 DT21|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,216|| align=right|2,03|| align=right|5,298||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16906 Giovannisilva||1998 DY23|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,046|| align=right|11,18|| align=right|5,153||MBA||18. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16907)||1998 DS29|| align=right|12,8|| align=right|3,112|| align=right|0,027|| align=right|9,43|| align=right|5,488||MBA||28. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16908 Groeselenberg||1998 DD33|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,243|| align=right|6,59|| align=right|3,684||MBA||17. februar 1998||Uccle||E. W. Elst; T. Pauwels
|-
|(16909)||1998 DX33|| align=right|13,1|| align=right|2,857|| align=right|0,017|| align=right|2,55|| align=right|4,829||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16910)||1998 DE34|| align=right|13,3|| align=right|3,048|| align=right|0,159|| align=right|1,01|| align=right|5,319||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16911)||1998 EL6|| align=right|12,9|| align=right|3,067|| align=right|0,130|| align=right|11,98|| align=right|5,369||MBA||1. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|16912 Rhiannon||1998 EP8|| align=right|18,2|| align=right|1,752|| align=right|0,273|| align=right|24,53|| align=right|2,318||AMR||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16913)||1998 EK9|| align=right|13,3|| align=right|2,386|| align=right|0,131|| align=right|25,88|| align=right|3,685||MBA||11. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16914)||1998 ER13|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,66|| align=right|5,328||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|16915 Bredthauer||1998 FR10|| align=right|12,2|| align=right|3,943|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|7,829||HLD||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16916)||1998 FM15|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,063|| align=right|1,66|| align=right|4,561||MBA||27. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(16917)||1998 FB29|| align=right|13,2|| align=right|2,873|| align=right|0,060|| align=right|1,99|| align=right|4,868||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16918)||1998 FF32|| align=right|13,4|| align=right|3,366|| align=right|0,087|| align=right|4,65|| align=right|6,176||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16919)||1998 FF35|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,059|| align=right|1,19|| align=right|5,307||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16920 Larrywalker||1998 FR37|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,039|| align=right|5,56|| align=right|4,519||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16921)||1998 FZ52|| align=right|12,9|| align=right|3,098|| align=right|0,068|| align=right|3,78|| align=right|5,451||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16922)||1998 FR57|| align=right|13,6|| align=right|3,233|| align=right|0,123|| align=right|3,90|| align=right|5,812||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16923)||1998 FB61|| align=right|13,8|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|00,58|| align=right|5,721||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16924)||1998 FL61|| align=right|11,7|| align=right|3,023|| align=right|0,115|| align=right|10,73|| align=right|5,255||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16925)||1998 FB63|| align=right|13,1|| align=right|2,931|| align=right|0,222|| align=right|17,14|| align=right|5,017||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16926)||1998 FH63|| align=right|13,2|| align=right|2,853|| align=right|0,065|| align=right|2,67|| align=right|4,818||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16927)||1998 FX68|| align=right|12,4|| align=right|3,981|| align=right|0,146|| align=right|12,98|| align=right|7,943||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16928)||1998 FF70|| align=right|13,5|| align=right|3,101|| align=right|0,011|| align=right|4,92|| align=right|5,459||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16929 Hurník||1998 FP73|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,137|| align=right|3,85|| align=right|5,340||MBA||31. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|16930 Respighi||1998 FF74|| align=right|13,7|| align=right|3,242|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|5,836||MBA||29. marec 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16931)||1998 FO75|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,138|| align=right|13,61|| align=right|5,590||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16932)||1998 FG88|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,216|| align=right|14,23|| align=right|4,118||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16933)||1998 FV88|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,033|| align=right|10,66|| align=right|5,353||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16934)||1998 FA91|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|5,135||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16935)||1998 FX111|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,060|| align=right|9,32|| align=right|5,184||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16936)||1998 FJ112|| align=right|11,9|| align=right|3,013|| align=right|0,102|| align=right|9,07|| align=right|5,230||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16937)||1998 FR117|| align=right|12,7|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|9,02|| align=right|5,206||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16938)||1998 FN121|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,145|| align=right|9,21|| align=right|4,601||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16939)||1998 FP121|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,026|| align=right|5,63|| align=right|4,641||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16940)||1998 GC3|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,147|| align=right|13,85|| align=right|4,309||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16941)||1998 GR7|| align=right|12,5|| align=right|2,738|| align=right|0,200|| align=right|14,10|| align=right|4,530||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16942)||1998 HA34|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,109|| align=right|16,13|| align=right|5,717||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16943)||1998 HP42|| align=right|12,7|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|14,23|| align=right|4,184||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|16944 Wangler||1998 HK45|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,188|| align=right|9,88|| align=right|3,824||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16945)||1998 HD46|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,172|| align=right|2,09|| align=right|5,721||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16946 Farnham||1998 HJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|6,60|| align=right|3,682||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16947 Wikrent||1998 HN80|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,150|| align=right|2,04|| align=right|3,347||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16948)||1998 HA133|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,096|| align=right|16,25|| align=right|5,525||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16949)||1998 HS133|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,101|| align=right|10,60|| align=right|5,156||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16950)||1998 JQ|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,142|| align=right|7,45|| align=right|3,536||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|16951 Carolus Quartus||1998 KJ|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,050|| align=right|11,09|| align=right|5,181||MBA||19. maj 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|16952 Peteschultz||1998 KX3|| align=right|13,6|| align=right|3,100|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|5,457||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|16953 Besicovitch||1998 KE5|| align=right|12,7|| align=right|3,142|| align=right|0,213|| align=right|14,76|| align=right|5,568||MBA||27. maj 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16954)||1998 KT48|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,196|| align=right|13,72|| align=right|4,285||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16955)||1998 KU48|| align=right|12,2|| align=right|2,429|| align=right|0,104|| align=right|12,83|| align=right|3,785||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16956)||1998 MQ11|| align=right|10,6|| align=right|5,266|| align=right|0,111|| align=right|30,86|| align=right|12,09||JUT||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16957)||1998 ON13|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,069|| align=right|9,53|| align=right|3,407||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|16958 Klaasen||1998 PF|| align=right|14,9|| align=right|2,009|| align=right|0,288|| align=right|41,97|| align=right|2,846||MBA||2. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16959)||1998 QE17|| align=right|13,0|| align=right|2,626|| align=right|0,307|| align=right|10,64|| align=right|4,254||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16960)||1998 QS52|| align=right|14,3|| align=right|2,199|| align=right|0,860|| align=right|17,70|| align=right|3,261||APL PHA||25. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16961)||1998 QV73|| align=right|12,8|| align=right|2,649|| align=right|0,181|| align=right|14,25|| align=right|4,312||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16962 Elizawoolard||1998 QP93|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|6,96|| align=right|3,748||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16963)||1998 RE2|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,090|| align=right|10,64|| align=right|5,354||MBA||12. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(16964)||1998 RD59|| align=right|13,0|| align=right|2,718|| align=right|0,090|| align=right|17,69|| align=right|4,481||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16965)||1998 RX79|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,191|| align=right|8,29|| align=right|4,127||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16966)||1998 SM63|| align=right|13,7|| align=right|2,305|| align=right|0,063|| align=right|5,68|| align=right|3,498||MBA||29. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|16967 Marcosbosso||1998 SR132|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,087|| align=right|3,01|| align=right|3,475||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16968)||1998 TT5|| align=right|12,6|| align=right|3,182|| align=right|0,208|| align=right|11,94|| align=right|5,676||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|16969 Helamuda||1998 UM20|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,173|| align=right|2,62|| align=right|5,793||MBA||29. oktober 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(16970)||1998 VV2|| align=right|11,8|| align=right|3,978|| align=right|0,117|| align=right|8,79|| align=right|7,933||HLD||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16971)||1998 WJ3|| align=right|12,6|| align=right|2,693|| align=right|0,114|| align=right|14,00|| align=right|4,418||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16972)||1998 WK11|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,183|| align=right|9,77|| align=right|4,049||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16973 Gaspari||1998 WR19|| align=right|14,4|| align=right|2,233|| align=right|0,099|| align=right|4,37|| align=right|3,336||MBA||23. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16974)||1998 WR21|| align=right|9,8|| align=right|5,218|| align=right|0,070|| align=right|15,02|| align=right|11,92||JUT||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16975 Delamere||1998 YX29|| align=right|13,3|| align=right|2,391|| align=right|0,220|| align=right|10,73|| align=right|3,697||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16976)||1999 AC2|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,183|| align=right|2,01|| align=right|3,638||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16977)||1999 AS3|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,067|| align=right|7,83|| align=right|3,683||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16978)||1999 AN4|| align=right|13,9|| align=right|2,341|| align=right|0,237|| align=right|22,26|| align=right|3,581||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16979)||1999 AO4|| align=right|13,8|| align=right|2,675|| align=right|0,228|| align=right|11,98|| align=right|4,375||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16980)||1999 AP5|| align=right|14,6|| align=right|2,229|| align=right|0,115|| align=right|4,86|| align=right|3,328||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16981)||1999 AU7|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,070|| align=right|4,98|| align=right|3,243||MBA||11. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(16982)||1999 AS9|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,103|| align=right|5,98|| align=right|3,229||MBA||10. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16983)||1999 AQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,129|| align=right|00,85|| align=right|3,702||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16984 Veillet||1999 AA25|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,073|| align=right|5,75|| align=right|3,271||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16985)||1999 AE28|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|7,11|| align=right|3,666||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|16986 Archivestef||1999 AR34|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|2,21|| align=right|3,494||MBA||15. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16987)||1999 BN13|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,632||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16988)||1999 BK14|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,131|| align=right|5,61|| align=right|5,551||MBA||23. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16989)||1999 CX|| align=right|14,6|| align=right|2,226|| align=right|0,162|| align=right|3,53|| align=right|3,321||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16990)||1999 CS1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|6,62|| align=right|3,437||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16991)||1999 CW4|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|00,68|| align=right|3,767||MBA||12. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16992)||1999 CU5|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|15,64|| align=right|4,078||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16993)||1999 CC10|| align=right|14,0|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|9,63|| align=right|3,462||MBA||15. februar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(16994)||1999 CJ14|| align=right|13,3|| align=right|2,901|| align=right|0,154|| align=right|17,62|| align=right|4,939||MBA||13. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16995)||1999 CX14|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,154|| align=right|4,95|| align=right|3,442||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|16996 Dahir||1999 CM32|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,174|| align=right|5,61|| align=right|3,409||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16997 Garrone||1999 CO32|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,393||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16998 Estelleweber||1999 CG46|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,045|| align=right|5,50|| align=right|3,396||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16999 Ajstewart||1999 CE47|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,168|| align=right|3,07|| align=right|3,766||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17000 Medvedev||1999 CV48|| align=right|14,1|| align=right|2,205|| align=right|0,137|| align=right|5,36|| align=right|3,273||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov